Рагимов, Рагим:
 Рагимов, Рагим Джафар оглы (1920—2004) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны.
 Рагимов, Рагим Карам оглы (1920—2009) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Рагимов, Рагим Нурмаммед оглы (1940—2013) — советский и азербайджанский медик.